Абромавичиене — литовская фамилия. Известные носители: 

 Бируте Абромавичиене (род. — 1944) — литовский педагог;
 Геновайте Абромавичиене (род. — 1946) — литовский политический и общественный деятель.